Zaječar (stad), een stad in Servië
 Zaječar (district), een district in Servië